Alpena kan syfta på:

Alpena, Arkansas – en kommun i USA
Alpena, Michigan – en stad i USA
Alpena, South Dakota – en kommun i USA

Se även 
Alpena County